Буняк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буняк, Борис (род. 1954) — сербский футбольный тренер.
 Буняк, Владимир Сергеевич (род. 1958) — советский футболист.
 Буняк, Любомир Константинович (род. 1944) — советский инженер в области нефтедобычи, политик.